Jilem kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jilem (okres Havlíčkův Brod)
 Jilem (okres Jindřichův Hradec)